Hoholiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Gogolew) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Hoholiw (Browary)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Hoholiw (Tscherwonohrad)

Siehe auch:
 Gogolew